

Acronymes
PAO peut faire référence à :
 Publication assistée par ordinateur, l'ensemble des procédés informatiques permettant de fabriquer des documents destinés à l'impression ; ne pas confondre avec la PréAO (Présentation assistée par ordinateur) ;
 Aéroport du comté de Santa Clara à Palo Alto, selon la liste des codes IATA des aéroports ;
 Public Affairs Office est le bureau du département de la Défense des États-Unis chargé de communiquer avec la presse ;
 PAO est un code, qui signifie Aloha Airlines selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 Polyalphaoléfines (ou poly-α-oléfines, PAO) sont des polymères issu de la polymérisation d'une Polyoléfine, "PAO est un acronyme souvent utilisé pour désigner une catégorie de lubrifiants synthétiques" ;
 Produits des activités ordinaires, en comptabilité.
 Période après ouverture, qui définit le temps pendant lequel le produit peut être consommé/utilisé sans risque, après que son emballage primaire ait été ouvert.
 Organisation panhellénique de libération, mouvement de résistance grecque durant la Seconde Guerre mondiale.

Géographie
Quatre fleuves et rivières se nomment Pao :
 traversant le Baloutchistan, au Pakistan ;
 traversant le Venezuela, un affluent de l'Orénoque ;
 traversant la Thaïlande, un affluent du fleuve Chi ;
 traversant le Pangasinan et les Philippines.

Unités
 Unité de masse dans certaines parties de l'est de l'Inde et le Népal : 1 pao = .
 Unité de masse au Pakistan et dans certaines parties de l'ouest de l'Inde : 1 pao =  et 12 paos = 1 dharni.

Sport et jeu
 Panathinaikos Athlitikos Omilos ou Panathinaikos est un club multi-sport grec à Athènes ;
 Pao est le nom original de la pièce nommée canon dans les échecs chinois ;
 Un pao (paroi) de boxe est un outil d'entraînement qui absorbe les coups de poing et de pied.

Marques
 Nissan Pao est un modèle de voiture.

Littérature
 Les langages de Pao (The Languages of Pao) est un roman de science-fiction de Jack Vance.

 Dans le roman La Nuit des temps de René Barjavel, le mot "pao" signifie "non" dans la langue gonda, une langue fictive et disparue. Dans les dernières pages du roman, le mot "pao" sera repris par de jeunes manifestants du monde entier en signe de protestation.

Chimie 
 Les poly-alpha-oléfines (sigle PAO) sont des polymères.

Divers
 Pao-chan (ou Poala) est un personnage fictif de Ojamajo Doremi ;
 Pao est le surnom donné en indonésien à Tyrannosaurus rex ;
 Le Pao est aussi une brioche chinoise fourrée à la viande ;
 Le nom anglais de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) est appelé PAO (Palestinian Authority Organization) ;
 Justice Pao est un drama taïwanais ;
 Paopao est un type de petit canoë d'Océanie ;
 ''Pao est un genre de poissons

Code